Miejscowości w USA:
 Cross Plains – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Robertson
 Cross Plains – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Callahan
 Cross Plains – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Cross Plains – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Cross Plains (ang. Cross Plains Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Cross Plains (ang. Cross Plains Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane